Padre Tempo – personificazione del tempo
Padre Tempo – personaggio dei fumetti DC Comics
Padre Tempo – personaggio dei fumetti Timely Comics e Marvel Comics